Allen Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Allen Pond (Androscoggin County, Maine)
 Allen Pond (Hancock County, Maine)
 Allen Pond (York County, Maine)
 Allen Pond (Missouri), im Shannon County
 Allen Pond (Otsego County, New York)
 Allen Pond (St. Lawrence County, New York)

Siehe auch:
 Allens Pond
 Allen Lake